Lamington bezeichnet:

 Charles Cochrane-Baillie, 2. Baron Lamington

Geographie
 Lamington (Vulkan)
 Lamington-Nationalpark

Gericht

 Lamington (Gericht)